Мойдодыр — сказка К. И. Чуковского
 Мойдодыр (персонаж)

Мультфильмы 
 Мойдодыр (мультфильм, 1927, режиссёр-мультипликатор М. В. Бендерская)
 Мойдодыр (мультфильм, 1939)
 Мойдодыр (мультфильм, 1954)